Saint-Gabriel steht für:
 Blizzard de Saint-Gabriel, kanadische Eishockeymannschaft
 Frères de Saint-Gabriel, Ordensgemeinschaft

Bauwerke:
 St-Gabriel (Tarascon), Kapelle bei Tarascon, Département Bouches-du-Rhône
 Maison Saint-Gabriel, Bauwerk in Montreal, Kanada

Gemeinden in Kanada:
 Saint-Gabriel (Québec)
 Saint-Gabriel-de-Brandon
 Saint-Gabriel-de-Rimouski
 Saint-Gabriel-de-Valcartier 
 Saint-Gabriel-Lalemant